BNP Paribas Masters 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 7–13 listopada 2011 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 750 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 we Francji